Rezultati Odprtega prvenstva Francije 2013 v tenisu za ženske posamično.

Postavljene igralke 
Seznam postavljenih igralk. Marija Šarapova je postala prvakinja, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadle.

  'Serena Williams (prvakinja)
  Marija Šarapova (finale)
  Viktorija Azarenka (polfinale)
  Agnieszka Radwańska (četrtfinale)
  Sara Errani (polfinale)
  Na Li (drugi krog)
  Petra Kvitová (tretji krog)
  Angelique Kerber (četrti krog)
  Samantha Stosur (tretji krog)
  Caroline Wozniacki (drugi krog)
  Nadja Petrova (prvi krog)
  Marija Kirilenko (četrtfinale)
  Marion Bartoli (tretji krog)
  Ana Ivanović (četrti krog)
  Roberta Vinci (četrti krog)
  Dominika Cibulková (drugi krog)

<ol start="17">
 Sloane Stephens ''(četrti krog)
 Jelena Janković ''(četrtfinale)
 Anastazija Pavljučenkova ''(drugi krog)
 Carla Suárez Navarro ''(četrti krog)
 Kirsten Flipkens ''(drugi krog)
 Jekaterina Makarova ''(prvi krog)
 Klára Zakopalová ''(prvi krog)
 Julia Görges ''(prvi krog)
 Lucie Šafářová ''(prvi krog)
 Sorana Cîrstea ''(tretji krog)
 Jaroslava Švedova ''(drugi krog)
 Tamira Paszek ''(prvi krog)
 Varvara Lepchenko ''(tretji krog)
 Venus Williams ''(prvi krog)
 Alizé Cornet ''(tretji krog)
 Sabine Lisicki ''(tretji krog)

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

Zgornji del

1. del

2. del

3. del

4. del

Spodnji del

5. del 
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
| RD1=Prvi krog
| RD2=Drugi krog
| RD3=Tretji krog
| RD4=Četrti krog

| RD1-seed01=6
| RD1-team01= Na Li
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=
| RD1-seed02=
| RD1-team02=
| RD1-score02-1=3
| RD1-score02-2=4
| RD1-score02-3=

| RD1-seed03=
| RD1-team03= B Mattek-Sands
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=
| RD1-seed04=
| RD1-team04= L Domínguez Lino
| RD1-score04-1=4
| RD1-score04-2=1
| RD1-score04-3=

| RD1-seed05=
| RD1-team05= T Maria
| RD1-score05-1=3
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=0
| RD1-seed06=Q
| RD1-team06= P Ormaechea
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=4
| RD1-score06-3=6

| RD1-seed07=
| RD1-team07= C Vandeweghe
| RD1-score07-1=0
| RD1-score07-2=6
| RD1-score07-3=2
| RD1-seed08=27
| RD1-team08= J Švedova
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=3
| RD1-score08-3=6

| RD1-seed09=23
| RD1-team09= K Zakopalová
| RD1-score09-1=6<sup>3
| RD1-score09-2=2
| RD1-score09-3=
| RD1-seed10=
| RD1-team10= K Kanepi
| RD1-score10-1=7<sup>7
| RD1-score10-2=6
| RD1-score10-3=

| RD1-seed11=
| RD1-team11= S Vögele
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=2
| RD1-score11-3=6
| RD1-seed12=
| RD1-team12= H Watson
| RD1-score12-1=4
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3=4

| RD1-seed13=WC
| RD1-team13= A Barty
| RD1-score13-1=7
| RD1-score13-2=2
| RD1-score13-3=6
| RD1-seed14=
| RD1-team14= L Hradecká
| RD1-score14-1=5
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3=1

| RD1-seed15=
| RD1-team15= N Bratchikova
| RD1-score15-1=0
| RD1-score15-2=1
| RD1-score15-3=
| RD1-seed16=12
| RD1-team16= M Kirilenko
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3=

| RD2-seed01=6
| RD2-team01= Na Li
| RD2-score01-1='''7
| RD2-score01-2=3
| RD2-score01-3=2
| RD2-seed02=
| RD2-team02=

6. del

7. del

8. del

Viri 
 

Ženske posamično
2013